Fitzcarraldo (film), West-Duitse dramafilm uit 1982
 Fitzcarraldo (album), muziekalbum uit 1983 van de Duitse rockgroep Popol Vuh